Motocyklowe Grand Prix Walencji 2009 - siedemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 6 - 8 listopada 2009 na torze Circuit de Valencia w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 wyniki

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2009
2009 w Hiszpanii